Dannemarie est un nom propre qui peut désigner l'un des toponymes suivants :
 Dannemarie (Doubs), commune française du département du Doubs, en région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Dannemarie (Haut-Rhin), commune française du département du Haut-Rhin, en région Grand-Est ;
 Dannemarie (Yvelines), commune française du département des Yvelines, en région Île-de-France.

Voir aussi 
 Dannemarie-sur-Crète, commune française du département du Doubs, en région Bourgogne-Franche-Comté (sans lien avec la commune de Dannemarie, ces deux communes étant distantes d'une centaine de kilomètres).